IV, и пока на данный момент последний, чемпионат Палау по футболу был проведен в Короре, на «Легкоатлетическом стадионе Палау». Турнирная таблица дана по состоянию на 3 февраля. Результаты игр 4 и 11 февраля не известны.

Групповой раунд 

По итогам двухкругового турнира были определены 4 участника плей-офф, которые и разыграли между собой звание чемпиона и медали первенства.

12 ноября
 Маунт Эверест Непал — Команда Бангладеш — 3:2
 Юниверсал Пеас Фундатион — Сурангел энд Сонс Компани — 0:7

19 ноября
 Сурангел энд Сонс Компани — Маунт Эверест Непал — 4:0

26 ноября
 Команда Бангладеш — Юниверсал Пеас Фундатион — 6:1

3 декабря
 Команда Тигр Палау — Сурангел энд Сонс Компани — 0:6

10 декабря
 Маунт Эверест Непал — Команда Тигр Палау — 3:8

17 декабря

 Сурангел энд Сонс Компани — Команда Бангладеш — 2:1

24 декабря
 Команда Тигр Палау — Юниверсал Пеас Фундатион — 7:3

31 декабря
 Юниверсал Пеас Фундатион — Маунт Эверест Непал — 0:4

7 января
 Команда Бангладеш — Команда Тигр Палау — 9:1

14 января
 Сурангел энд Сонс Компани — Команда Бангладеш — 1:8
 Маунт Эверест Непал — Команда Тигр Палау — ничья, но счет неизвестен.

21 января
 Юниверсал Пеас Фундатион — Сурангел энд Сонс Компани — 1:4
 Команда Тигр Палау — Команда Бангладеш — 1:4

28 января
 Маунт Эверест Непал — Юниверсал Пеас Фундатион — 6:0
 Сурангел энд Сонс Компани — Команда Тигр Палау — 1:1

4 февраля
 Юниверсал Пеас Фундатион — Команда Тигр Палау — ?
 Маунт Эверест Непал — Команда Бангладеш — ?

11 февраля
 Маунт Эверест Непал — Сурангел энд Сонс Компани — ?
 Юниверсал Пеас Фундатион — Команда Бангладеш — ?

Плей-офф

Полуфинал 

28 февраля

 Сурангел энд Сонс Компани — Маунт Эверест Непал — 4:1
Голы: Скотт Ремус, Энди Джонсон, Бредли Темис, Джоу Мартин — Джаяди

 Команда Бангладеш — Команда Тигр Палау — 3:1
Голы: Майкл Стейнметз (2), Низан Уддин — Тони Илилау

Матч за 3-е место 

11 марта

 Маунт Эверест Непал — Команда Тигр Палау — 4:2

Финал 

11 марта

 Сурангел энд Сонс Компани — Команда Бангладеш — 1:2
Голы: Энди Джонсон — Майкл Стейнметз (2)

Ссылки 
 Чемпионат Палау по футболу 2006/07 года на сайте RSSSF 

Чемпионат Палау по футболу
2006 год в футболе
2007 год в футболе